Santisi – cognome italiano
 Angelo Maria Santisi – violoncellista e arrangiatore italiano